Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужских молодёжных команд 2005 — 8-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 29 июня по 10 июля 2005 года в городе Роттердам (Нидерланды). В турнире приняли участие 16 команд.

Победителями чемпионата впервые в своей истории стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную Австралии со счётом 2:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Испании, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 5:4 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1).

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Предварительный раунд

Группа A 

 Проходят в медальный раунд

Группа B 

 Проходят в медальный раунд

Группа C 

 Проходят в медальный раунд

Группа D 

 Проходят в медальный раунд

Медальный раунд

Группа E 

 Проходят в полуфиналы

Группа F 

 Проходят в полуфиналы

Безмедальный раунд

Группа G

Плей-офф

За 13-16 места

За 9-12 места

За 5-8 места

За 1-4 места

Награды

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женских молодёжных команд 2005

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на официальном сайте ФИХ (в архиве web.archive.org)
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2005
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Чемпионаты мира в Нидерландах
Июнь 2005 года
Июль 2005 года
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Чемпионаты мира в 2005 году
Спорт в Нидерландах в 2005 году